Challenge Cup 2012/13 steht für:

 Challenge Cup 2012/13 (Frauen), die Volleyball-Saison 2012/13 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2012/13 (Männer), die Volleyball-Saison 2012/13 des Challenge Cups der Männer